Огар:

 Огар (Tadorna ferruginea) — водоплавний птах родини качкових.

Персоналії 
 Огар Тарас (* 1971) — український греко-католицький священик.

Українські прізвища